

Astronomia
4804 Pasteur – asteroide della fascia principale
Pasteur – cratere marziano
Pasteur – cratere lunare

Persone
Edoardo Pasteur (1877-1969) – calciatore, dirigente sportivo e giornalista italiano
Enrico Pasteur (1882-1958) – sportivo e arbitro italiano
Louis Pasteur (1822-1895) – chimico e biologo francese

Altro
Pasteur – stazione della metropolitana di Milano
Pasteur – stazione della metropolitana di Parigi
Istituto Pasteur – fondazione francese non profit
Forno Pasteur – apparecchio utilizzato per la sterilizzazione
Pipetta Pasteur – attrezzo chimico ideato da Louis Pasteur